Суча́ва (Сучява, ) — власна назва.

Топоніми

Сучава — місто в Румунії, центр Сучавського повіту.
 Сучава (станція) — залізнична станція в місті Сучава.
 Сучавське плато — плато в Румунії.
 Сучава — повіт у Румунії.
 Сучава (річка) — річка в Україні та Румунії, притока Серету.
 Сучава (цинут) — цинут у Королівстві Румунія.